Evàgores de Salamina, diversos reis de Salamina, Xipre.
 Evàgores d'Ègion, polític grec de la Lliga Aquea.
 Evàgores d'Esparta, esportista espartà.